Marske (koń)
 Marske (Richmondshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Marske-by-the-Sea – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Marske (stacja kolejowa)